Hvězda är ett berg i Tjeckien. Det ligger i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Prag. Toppen på Hvězda är  meter över havet.

Terrängen runt Hvězda är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kotel,  meter över havet,  km öster om Hvězda. Runt Hvězda är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jablonec nad Nisou,  km väster om Hvězda. I omgivningarna runt Hvězda växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tjeckien
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre